John Akehurst ist der Name folgender Personen:

* John Akehurst (General) (1930–2007), britischer General 
 John Akehurst (Fotograf), britischer Fotograf